Manhattan Beach je město na jihozápadě Los Angeles County. Má rozlohu 10,3 km2 (3,97 sq mi) a žije zde okolo 40 000 obyvatel. Západní hranice města tvoří Tichý oceán, severně se nachází město El Segundo, východně leží města Hawthorne a Lawndale a jižně město Hermosa Beach.

Manhattan Beach je domovem volejbalu a surfingu. Během zimy mohou zdejší oceánské vlny dosahovat výšky až 3,6 metru. Manhattan Beach je jedno ze tří takzvaných Beach Cities (neboli plážových měst) v South Bay.

Historie 

Historii Manhattan Beach lze nalézt na stránkách :

Downtown 
Downtown Manhattan Beach leží na Manhattan Beach Boulevard a na ulicích k ní kolmým, na východě mola a západě Valley Drive. Oblast zahrnuje mnoho restaurací a obchodů.

Město disponuje 162 000 m² pláží určených pro rekreaci, 239 000 m² parků a jedním městským golfovým hřištěm. Středem města prochází silnice č. 1.

Podnebí 
Město je známo pro své celoročně příjemně teplé počasí.

 Nejteplejší měsíc v roce je srpen.
 Nejvyšší teplota 43 °C zde byla naměřena v roce 1963.
 Nejstudenější měsíc je prosinec.
 Nejnižší teplota -3 °C byla naměřena v roce 1949.
 Nejdeštivější měsíc je únor.

Demografie 
 86% bílí Američané
 6% Asiaté
 5% Hispánci
 1% Afroameričané
 2% ostatní

Galerie

Reference

Související články 
 Kalifornie
 Los Angeles County

Externí odkazy 
 

Města v Los Angeles County